Хуан Васкез има више значења:

 Хуан Васкез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Хуан Васкез (Хосе Марија Морелос), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику